Mecidea är ett släkte av insekter. Mecidea ingår i familjen bärfisar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bärfisar
Mecidea